Fruit machine ist:
 eine im Großbritannien verwendete Bezeichnung für einen Einarmigen Banditen
 eine Bezeichnung eines in Kanada entwickelten Geräts zur Erkennung homosexueller Personen, siehe Gaydar#„Fruit machine“